Jovten (ukrainien: Жовтень), qui signifie « octobre » en français, peut faire référence à :
 Jovten, une salle de cinéma de Kiev, en Ukraine, construite et inaugurée au début des années 1930,
 Jovten, village de l'oblast de Mykolaïv,
 Jovten, village de l'oblast de Mykolaïv,
 Jovten, village de l'oblast d'Odessa,
 Jovten, village de l'oblast de Kharkiv,
 Jovten, village de l'oblast de Tchernihiv.